Yekini puede referirse a:

 Rashidi Yekini, exfutbolista internacional nigeriano; o
 Yékini, campeón de lucha senegalesa.